Amerikai Egyesült Államok
Alden (Colorado)
Alden (Illinois)
Alden (Iowa)
Alden (Kalifornia)
Alden (Kansas)
Alden (Michigan)
Alden (Minnesota)
Alden (város, New York)
Alden (falu, New York)
Alden (Oklahoma)
Alden (Pennsylvania)
Alden (Virginia)
Alden (Wisconsin)